Arcesilao – filosofo greco antico
 Arcesilao – nella mitologia greca capitano che giunse a Troia dalla Beozia
 Arcesilao – figura mitologica figlio di Ulisse e di Penelope